Panetta puede hacer referencia a:
 Francesco Panetta (* 1963), atleta italiano
 Giovanni Panetta, un jugador
 Giovanni Panetta, un político
 Leon Panetta (* 1938); político estadounidense, director de la CIA
 Leonardo Panetta; periodista deportivo argentino
 Mike Panetta; político estadounidense

Paneta 
 Niki Paneta * 1986, Atenas), un triplista griego